Il singolare dell'ATP German Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos ha battuto in finale Mariano Zabaleta 6–7 (5–7), 7–5, 5–7, 7–6 (7–5), 6–2

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1999
ATP Tour 1999